Yasuhiro Nakasone (1918-2019), ancien premier ministre du Japon
 Hirofumi Nakasone (né en 1945), ancien ministre de l'éducation du Japon, et fils de Yasuhiro